Kapitalisierung steht für:
 allgemein die Aufbringung der Finanzmittel, siehe Kapital #Kapital in der Betriebswirtschaftslehre
 Marktkapitalisierung oder Börsenkapitalisierung, der Wert einer Aktiengesellschaft
 Zinskapitalisierung, die Zuschreibung von Zinsen zum Kapital
 Kapitalisierungsgeschäft oder Sparversicherung
 Kapitalisierungszins

sowie:
 Großschreibung, als Teil der Orthographie